Скринник — майстер з виготовлення скринь.

Прізвище 

Скринник (Скриннік) — українське прізвище.

Відомі носії:
 Скринник Борис Іванович ( 1948) — президент Федерації хокею з м'ячем Росії, президент Міжнародної федерації бенді.
 Скринник Володимир Іванович ( 1938) — український державний діяч, учасник розбудови туристської сфери.
 Скринник Ганна Степанівна ( 1939) — українська радянська діячка, доярка
 Скринник Олена Борисівна ( 1961) — російський політичний діяч, міністр сільського господарства (2008—2012).
 Скринник Трохим Андрійович (1896—1977) — радянський діяч сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 
 Скринников
Українські прізвища